Чайкино — деревня в Торжокском районе Тверской области. Относится к Пироговскому сельскому поселению.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Сучьи Горки переименована в Чайкино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Торжокского района